Kastanjespettar (Celeus) är ett släkte med fåglar i familjen hackspettar inom ordningen hackspettartade fåglar som förekommer i Latinamerika. Släktet hyser 13–15 arter beroende på auktoritet. Nedanstående lista följer IOC:
 Kanelspett (C. loricatus)
 Vågspett (C. undatus)
 Fjällbröstad hackspett (C. grammicus)
 Kastanjespett (C. castaneus)
 Amazonspett (C. elegans)
 Blektofsad hackspett (C. lugubris)
 Blondspett (C. flavescens)
 Ockraryggig hackspett (C. ochraceus)
 Gräddspett (C. flavus)
 Fackelspett (C. spectabilis)
 Cerradospett (C. obrieni)
 Svartbröstad hackspett (C. torquatus)
 C. (t.) occidentalis – urskiljs som egen art av Birdlife International
 C. (t.) tinnunculus – urskiljs som egen art av Birdlife International
 Kanelkindad hackspett (C. galeatus) – placerades tidigare bland spillkråkorna i Dryocopus

Tidigare fördes den asiatiska arten rostspett (Micropternus brachyurus) till släktet Celeus, men DNA-studier visar att den inte är nära släkt och dess liknande utseende är ett resultat av konvergent evolution.

Referenser

Externa länkar

Hackspettar